Bei der Vossloh G 1700 BB handelt es sich um 2 verschiedene Dieselloks der Vossloh Locomotives GmbH

 Die ursprüngliche G 1700 BB, eine umbenannte und leicht angepasste MaK G 1206.
 Die komplett neu entwickelte Vossloh G 1700-2 BB.